FC Kryvbas Kryvyi Rih ou FC Krivbass Krivoy Rog foi um clube de futebol ucraniano fundado em 1959 na cidade Kryvyi Rih.

A equipe disputou a série A do Campeonato Ucraniano.

Títulos 
 Copa da Ucrânia : 2000.

Kryvbas Kryvyi Rih
Clubes de futebol fundados em 1959
Clubes de futebol extintos em 2013
Kryvy Rih